Pseudopallene är ett släkte av havsspindlar som beskrevs av Wilson 1878. Pseudopallene ingår i familjen Callipallenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Pseudopallene